

Прізвище 
Васильєвський Василь Григорович (1838—1899) — російський історик-візантолог. Академік Петербурзької АН.

Васильєвський — хутір, Кугарчинський район, Башкортостан
 Васильєвський — селище, Омутнінський район, Кіровська область

Див. також 
 Васильєвська